Биржайское районное самоуправление (, до 1995 — Би́ржайский райо́н) — муниципальное образование в Паневежском уезде на севере Литвы.

География 
Озёра: Киркилай, Килучю-Эжярас, Ширвис и др.

История 
7 декабря 1959 года к Биржайскому району была присоединена часть территории упразднённого Вабальнинкского района.

Население 

Численность населения (2001):
 Биржай — 15 262
 Вабальнинкас — 1 328
 Биржай (деревня) — 874
 Нямунелио-Радвилишкис — 729
 Ринкушкяй — 703
 Мядайкяй — 656
 Кирдонис — 492
 Нацюнай — 455
 Германишкис — 429
 Паровея — 402

Административное деление

Населенные пункты 
 2 города — Биржай и Вабальнинкас;
 4 местечка — Купрелишкис, Нямунеле-Радвилишкис, Пабирже и Папилис;
 538 деревень.

Староства 
Район включает 8 староств:
 Биржайское городское (; Биржай)
 Вабальнинкское (; Вабальнинкас)
 Нямунелё-Радвилишкское (; Нямунеле-Радвилишкис)
 Пабиржское (; Пабирже)
 Пачяряукштское (; Пачеряукште)
 Папильское (; Папилис)
 Паровейское (; Паровея)
 Ширвенское (; Биржай)

Известные люди 
 Варьякоис, Йонас (1892—1963) — военный и государственный деятель.
 Кубилюс, Юргис (1890—1942) — политический и общественный деятель, военный, юрист, губернатор Клайпедского края.
 Даугуветис, Борис Францевич (1895—1949) — актёр, режиссёр театра, народный артист СССР (1948)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Биржайский район